В списке представлены населённые пункты Богородского городского округа Московской области и их принадлежность к бывшим муниципальным образованиям упразднённого Ногинского муниципального района. 

Перечень населённых пунктов городского округа (города областного подчинения с административной территорией), их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 23 мая 2018 года N 68/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ногинского муниципального района» и Постановлением губернатора Московской области от 15 июля 2020 г. № 329-ПГ «Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области».

В Богородский городской округ (город областного подчинения Ногинск с административной территорией) входят 82 населённых пункта, в том числе: 
 5 городских населённых пунктов (из них 3 города, 2 рабочих посёлка), 
 77 сельских населённых пунктов (из них 9 посёлков, 9 сёл и 57 деревень).

Примечания 

Богородский